Павел Иванович Астаев (1887 год, село Лабазы — 1971 год) — звеньевой колхоза «По сталинскому пути» Курманаевского района Чкаловской области. Герой Социалистического Труда (1954).

Биография 
Родился в 1887 году в крестьянской семье в селе Лабазы. Получил начальное образование в местной церковно-приходской школе. В начале 1930-х годов был одним из организаторов местного колхоза (позднее — «По сталинскому пути», имени Ленина Курманаевского района), в котором трудился конюхом, бригадиром полеводческой бригады.

В 1948 году полеводческая бригада под руководством Павла Астанова вырастила в среднем по 29,6 центнеров зерновых с каждого гектара на участке около 20 гектаров. За эти выдающиеся трудовые показатели был награждён Орденом Ленина.

С 1951 года возглавлял звено по выращиванию лесозащитных посадок. Изучал лесное дело в заповеднике «Бузулукский бор». В 1954 году звено Павла Астанова показало выдающиеся трудовые результаты при посадке полезащитных лесонасаждений. Приживаемость растений составила 96,8 %. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1954 года «за высококачественное выполнение плана защитного лесоразведения и достижение высоких показателей по приживаемости и сохранности древесно-кустарниковых растений» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Скончался в 1971 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Литература 
 Россовский В. П.,  Астаев Павел Иванович, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки